Punta negra (puntas negras au pluriel) est une locution espagnole signifiant «  ».

Culture et société 
 Le  est un barrage hydroélectrique situé dans la province de San Juan, en Argentine.

Toponyme 

 Punta Negra, une péninsule et une station balnéaire situées dans le département de Maldonado, en Uruguay ;
 le cordón de Puntas Negras, un massif volcanique situé dans la région d'Antofagasta, au Chili ;
 le , l'un des 43 districts de la province de Lima, au Pérou.